Luis Carlos Ruiz Morales (Santa Marta, 8 de janeiro de 1987) é um futebolista colombiano que atua como atacante. Atualmente joga pelo Júnior Barranquilla .

Títulos 
 Atlético Nacional
 Recopa Sul-Americana: 2017

Referências 

Naturais de Santa Marta (Colômbia)
Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club
Futebolistas do Shanghai Shenhua
Futebolistas do Atlético Nacional
Futebolistas do Sport Club do Recife